Sanjō oder Sanjo bezeichnet:
 den 67. Tennō von Japan: Sanjō (Tennō)
 eine Stadt in der Präfektur Niigata: Sanjō (Niigata)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Sanjō (Han)
 eine japanische Adelsfamilie: Sanjō (Familie)
 einen Volksmusikstil in Korea: Sanjo (Musik)
 eine portugiesische Sportschuhmarke: Sanjo (Marke)

den Familiennamen folgender Personen:
 Sanjō Sanetomi (1837–1891), japanischer Hofadliger

Siehe auch:
 Sanio
 Sanyo (Begriffsklärung)